People’s Progress Party ist der Name folgender Parteien:

 People’s Progress Party (Papua-Neuguinea), Partei in Papua-Neuguinea
 People’s Progress Party (Vanuatu), Partei in Vanuatu

Siehe auch:
 People’s Progressive Party